Chiese – fiume che scorre in Trentino e Lombardia
 Valle del Chiese – valle del Trentino
 Sabbio Chiese – comune della provincia di Brescia
 Tre Chiese – appunto tre chiesette attigue che si trovano tra i paesi di Barbiano e Villandro
 il plurale della parola «chiesa»